Strzelanie z karabinu dowolnego z 1000 jardów była jedną z konkurencji strzeleckich na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1908. Zawody odbyły się 9 lipca. W zawodach uczestniczyło 50 zawodników z 8 państw.

Każdy zawodnik oddał 20 strzałów z odległości 1000 jardów. Za trafienie w sam środek tarczy przyznawano 5 punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 100.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1908